Holland Media Groep, zie RTL (Nederland)
 HMG, afkorting voor Hakuna Matata Gang, een Surinaamse rapformatie
 heavy machine gun, wapentype